Capillariidae — родина Нематод. Усі члени родини є паразитами хребетних тварин, коли вони знаходяться в своїй дорослій стадії.

Роди 
Родина містить 18 родів:
 Aonchotheca Lopez-Neyra, 1947
 Baruscapillaria Moravec, 1982
 Capillaria Zeder, 1800 
 Chondronema Christie & Chitwood, 1931 
 Crocodylocapillaria Moravec & Spratt, 1998
 Eucoleus Dujardin, 1845
 Freitascapillaria Moravec, 1982
 Gessyella Freitas, 1959
 Indocapillaria De & Maity, 1995
 Nematoideum Diesing, 1851
 Ornithocapillaria Barus & Sergeeva, 1990
 Paracapillaria Mendonca, 1963
 Paracapillaroides Moravec, Salgado Maldonado, Caspeta Mandujano, 1999
 Piscicapillaria Moravec, 1982
 Pseudocapillaria Freitas, 1959
 Pterothominx Freitas, 1959
 Schulmanela Ivaskin, 1964
 Tridentocapillaria Barus & Sergeeva, 1990

Джерела 

Нематоди